La Fortuna (wijk) - wijk in Leganés, provincie Madrid, Spanje
 La Fortuna (metrostation) - metrostation in bovenstaande wijk
 La Fortuna (Costa Rica) - plaats in Costa Rica
 La Fortuna (televisieserie) , Spaanse televisieserie uit 2021